Wallet — кошелёк, чаще всего подразумевается электронный кошелёк или его аналог.
 Google Wallet — электронная платёжная система компании Google.
 QIWI Wallet — маркетинговое название личного кабинета платёжной системы QIWI.
 wallet.dat — файл хранения ключей в системе Биткойн и других криптовалют.
 Wallet One — электронная платёжная система «Единый кошелёк».